Эльдар Гаджиявович Эльдаров (род. 3 июня 1991, Хунзах, Хунзахский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский боец смешанных единоборств представляющий Королевство Бахрейн. Является главным тренером KHK MMA. Чемпион мира по ММА по версии Brave FC в суперлегком весе. Тренируется и проживает в Мадинат-Иса, Бахрейн.

Достижение 
 Обладатель Кубка Европы по боевому самбо;
 Чемпион России по боевому самбо;
 Победитель Международной олимпиады по грэпплингу;
 Обладатель Кубка Кавказа по рукопашному бою;
 Финалист Кубка мира по боевому самбо;
 Победитель кубка Москвы по панкратиону «Moscow Open».
 Чемпион Brave FC в суперлегком весе (74,8 кг)

Список боев 

|-
|Победа
|align=center|13-1
|Леонардо Мафра Тейшейра
|TKO (остановка врачом)
|Brave CF 46 - Brave Combat Federation 46
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-

|-
|Победа
|align=center|12-1
|Моунир Лаззез
|Решение (единогласным)
|Brave CF 23 - Pride & Honor
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Брайн Хой
|Решение (единогласным)
|Brave CF 12 - KHK Legacy
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джакарта, Индонезия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Хэнрике Гомес
|TKO (удары локтями)
|Brave 6: Kazakhstan
|
|align=center|1
|align=center|3:52
|Алматы, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Кевин Колдобский
|Решение (единогласным)
|Brave CF 1 - The Beginning
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мадинат-Иса, Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Таннер Сарацено
|Сдача (удушение сзади)
|GFC 3
|
|align=center|2
|align=center|1:48
|Эль-Кувейт, Кувейт
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Гайдар Нурмагомедов
|Сдача (треугольник)
|Открытый кубок Москвы
|
|align=center|1
|align=center|3:05
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Евгений Белоусов
|Сдача (треугольник)
|Кубок союза ММА
|
|align=center|1
|align=center|3:01
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Даврбек Исаков
|Сдача (удушение сзади)
|Российский Союз MMA 1
|
|align=center|1
|align=center|3:07
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Павел Кучумов
|Сдача (рычаг локтя)
|SFC - Сибирский бойцовский чемпионат 1
|
|align=center|1
|align=center|3:07
|Томск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Руслан Муртазалиев
|Сдача (удушение сзади)
|TFC 5
|
|align=center|2
|align=center|3:47
|Агвали, Дагестан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
|Ибрагим Висуров
|Сдача (удушение сзади)
|TFC 4
|
|align=center|1
|align=center|2:45
|Агвали, Дагестан, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
|Хабиб Нурмагомедов
|ТКО (удары руками)
|TFC 3
|
|align=center|2
|align=center|2:24
|Агвали, Дагестан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Курбанов Курбан
|Сдача (рычаг локтя)
|TFC 3
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Агвали, Дагестан, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 Эльдар Эльдаров  на Riadagestan 
 Эльдар Эльдаров на Midag
 Эльдаров на SherDog 

Бойцы смешанных единоборств России